Gabriel Leite (nasceu em São Paulo), é um músico, baterista e percussionista brasileiro. Foi membro dos grupos Quintal do Choro e Camerata Brasilis.

Naturais da cidade de São Paulo
Músicos do estado de São Paulo
Percussionistas do estado de São Paulo
Bateristas do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira